L'US Open féminin 2021 est l'édition 2021 de l'US Open qui se déroule au nouvel emplacement de l'Arlen Specter US Squash Center à Philadelphie du  au .

Le tournoi appartient à la catégorie la plus prestigieuse Platinum avec 48 joueuses dont deux wild card, les sœurs Lucie et Marina Stefanoni. Cette dernière crée la sensation en battant sèchement Danielle Letourneau, tout nouvelle  joueur mondiale. Georgina Kennedy forte de ses sept titres remportés durant l'été, un record, s'impose très facilement au  tour face à la tête de série  Rowan Elaraby mais s'inclide au tour suivant face à la Française Mélissa Alves. Les finalistes la semaine précédente du tournoi Netsuite Open, Salma Hany et Amanda Sobhy sont rapidement éliminées et cette dernière concède sa première défaite à sa compatriote et partenaire d’entraînement Olivia Fiechter. En finale, la tenante du titre Nouran Gohar conserve son titre face à Hania El Hammamy.

Dotation et points 
En 2021, la dotation est de , dotation identique à celle de l'édition masculine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau inférieur

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open masculin de squash 2021
 US Open
 Saison 2021-2022 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2021
PSA World Series 2021
Sport en Pennsylvanie en 2021
Sport aux États-Unis en octobre 2021